Ducret ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Ducret (* 1978), französischer Schauspieler
 Diane Ducret (* 1982), belgisch-französische Schriftstellerin
 Dominique Ducret (* 1943), Schweizer Politiker (CVP)
 Jean Ducret (1887–?), französischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Jules Ducret, Schweizer Turner
 Marc Ducret (* 1957), französischer Jazzgitarrist
 Robert Ducret (1927–2017), Schweizer Politiker (FDP)
 Roger Ducret (1888–1962), französischer Fechter
 Stéphane Ducret (* 1970), Schweizer Künstler

Siehe auch:
 Ducretet
 Ducruet